3-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин прошёл в январе 1984 года в Дакаре, Сенегал по круговой системе. В нём участвовали 14 спортсменов из 5 стран. Чемпионом Африки стал представитель Сенегала Хабиб Кане.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Журнал «Шашки» 1984/. 3-й Чемпионат Африки.

1984 год в Сенегале
1984 год в шашках